Robert Hübner (Keulen, 6 november 1948) is een Duits schaker en papyroloog.  

In 1965 won hij, gedeeld met Hans Ree, in Groningen het Europees schaakkampioenschap voor junioren. In 1966 werd hij nationaal kampioen van de Bondsrepubliek en in 1971 internationaal grootmeester (GM).

Op het kandidatentoernooi in Skopje van 1991 verloor hij van Jan Timman.

De Hübnervariant in de schaakopening Nimzo-Indisch luidt:1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.e3 c5 5.Ld3 Pc6 6.Pf3 Lxc3+ 7.bxc3 d6

Externe links 
 
 
 

Duits schaker
Schaakgrootmeester